Ива́н Тимоше́нко:
 Тимошенко, Иван Архипович (1924—1999) — подполковник танковых войск, полный кавалер ордена Славы.
 Тимошенко, Иван Иванович (1941—2007) — советский футболист и арбитр.
 Тимошенко, Иван Терентьевич (1909—1944) — гвардии рядовой, сапёр, Герой Советского Союза.
 Тимошенко, Иван Фёдорович (1918—1941) — советский астроном.